Sparrhorn hat folgende Bedeutungen:

 Sparrhoru, ein Berg nördlich von Belalp im Schweizer Kanton Wallis
 Sparrhorn (Riederalp), ein Berg zwischen Riederalp und Bettmeralp im Kanton Wallis

Siehe auch:
 Sparruhorn (Sparrenhorn), ein Berg westlich von St. Niklaus im Kanton Wallis